Амзя () — село в Башкортостане, относится к городскому округу город Нефтекамск.

Географическое положение 
Расположено в лесистой местности на левых берегах рек Буй и Амзя в месте их слияния. Находится в 17 км к северо-востоку от Нефтекамска (21 км по автодороге) и в 195 км к северо-западу от Уфы, примыкает к границе с Удмуртией.

Через село проходит ж.-д. магистраль Москва — Казань — Екатеринбург (пересекает реки Буй и Амзя по ж.-д. мостам на окраинах села). В селе находится станция Амзя, от которой отходит ж.-д. ветка в Нефтекамск.

Имеется местная автодорога от Раздолья (со стороны Нефтекамска), проходящая по автомосту через Буй далее на север — в Фоки, Вояды.

Демография 
(в 1959 г. — 2,6 тыс. чел.)

Национальный состав: башкиры — 36,4 %, русские — 31,5 %, татары — 23,8 %, марийцы — 4,7 %.

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа, детский сад, детская школа искусств, дом культуры, больница, стадион им. Кудрявцева, мечеть, церковь.

История 
Образовано в 1952 году в связи со строительством Амзинского лесохимического завода.

В 1963—2005 годах — посёлок городского типа.

Литература 
 Они вернулись с победой: Кн. Памяти / ред. П.Федоров. — Нефтекамск: Нефтекам. гор. тип., 2000. — 218, [4] с.: ил.
 Краткие биографические справки о 2116 участниках Великой Отечественной войны из г. Нефтекамска, рабочего поселка Амзя и Ташкинского сельсовета, погибших на фронтах, пропавших без вести, умерших от ран

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Нефтекамск
Бывшие посёлки городского типа Башкортостана